Leitrim heißen:

 County Leitrim, Irland
 Leitrim (Leitrim), Ort im County Leitrim
 Leitrim (Down), Ort im County Down, Irland
 Leitrim (Ottawa), Ortsteil von Ottawa in Kanada
 CFS Leitrim, Militärstützpunkt bei Ottawa, Kanada

Siehe auch:
 Earl of Leitrim